Csehország
 Lužná, település a Rakovníki járásban
 Lužná, település a Vsetíni járásban
 Lužná, Bor településrésze a Tachovi járásban
 Lužná, Kopřivná településrésze a Šumperki járásban
 Lužná, Větřní településrésze a Český Krumlov-i járásban